Muddy ist Ortsname

 Muddy (Illinois)
 Muddy (Montana)
Geografisches
 Muddy Branch, Maryland
Muddy Mountain, Wyoming
 Muddy Mountains, Nevada
 Muddy Pass, Rocky Mountains, Colorado

Personen:
 Muddy Manninen, (* 1957), finnischer Gitarrist
 Muddy Ruel (1896–1963), Sportler
 Muddy Waters (1913–1983), US-Blues-Musiker
 Muddy Wilbury, Pseudonym von Tom Petty
Siehe auch:
 Muddy Creek
 Muddy River